AMV pueden ser las siglas de:
Advance Media Video, los medios de comunicación de vídeo avanzada.
Anime Music Video, un vídeo musical que compila varias escenas de un Anime.
Formato de vídeo AMV, un códec propietario usado en reproductores MP3/MP4.
 Alfalfa Mosaic Virus, un virus que ocasiona enfermedades en plantas. 
 Patria AMV, un vehículo blindado.
 Academia militar de Venezuela, Instituto militar de oficiales de Venezuela.
 Área metropolitana de Valencia, España.
 Área metropolitana de Vigo, España.
Asociación Mundial Veterinaria.

Siglas